C18H30O2 – formula molecolare dell'acido catalpico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido crepeninico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido gorlico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido jacarico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido lamenallenico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido pinolenico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido punicico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido ximeninico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido α-calendico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido α-eleostearico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido α-linolenico
C18H30O2 – formula molecolare dell'acido γ-linolenico

Formule molecolari